Дубова може бити:

 Дубова (Пезинок), насељено мјесто у округу Пезинок, Братиславски крај, Словачка
 Дубова (Свидњик), насељено мјесто у округу Свидњик, Прешовски крај, Словачка
 Дубова (Дубова), насељено мјесто и сједиште истоимене општине у округу Мехединци, Румунија

Види још 
 Дубово